Удом Євстафій Євстафійович (1760—1836) — генерал-майор (1811), генерал-лейтенант (1824).
 Удом Іван Федорович (1768—1821) — генерал-майор (1812).